Джеффри Патрик Хендрик (; родился 31 января 1992 года в Дублин, Ирландия) — ирландский футболист, полузащитник клуба «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Ирландии, выступающий на правах аренды за «Рединг».

Клубная карьера 

«Дерби Каунти» 

Хендрик — воспитанник английского клуба «Дерби Каунти». 23 апреля 2011 года в матче против «Бернли» он дебютировал в Чемпионшипе, заменив во втором тайме Робби Сэвиджа. 17 сентября в поединке против «Ноттингем Форест» Джефф забил свой первый гол за «Каунти». В 2014 году Хендрик был признан лучшим молодым футболистом Ирландии.

«Бернли» 

Летом 2016 года Джефф перешёл в «Бернли». Сумма трансфера составила 10,5 млн. евро, что стало трансферным рекордом для клуба. 10 сентября в матче против «Халл Сити» он дебютировал в английской Премьер-лиге. 26 сентября в поединке против «Уотфорда» Хендрик забил свой первый гол за «Бернли».

«Ньюкасл Юнайтед» 

В августе 2020 года Джефф Хендрик подписал четырёхлетний контракт с клубом «Ньюкасл Юнайтед».

Карьера в сборной 
В 2011 году в составе юношеской сборной Хендрик принял участие в юношеском чемпионате Европы в Румынии. На турнире он сыграл в матчах против команд Греции, Чехии, Румынии и Испании.

6 февраля 2013 года в товарищеском матче против сборной Польши Джефф дебютировал за сборной Ирландии, заменив Джеймса Маккарти во втором тайме.

В 2016 году Джефф в составе сборной принял участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против команд Швеции, Бельгии, Италии и Франции.

5 сентября в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Сербии Хендрик забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Ирландии

Достижения 
 Лучший молодой футболист года в Ирландии (1): 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Рединг»